Fan Death — группа, выступающая в жанре итало-диско. Начала свой путь в Бруклине (Нью-Йорк) в 2007 году. Ныне базируется в  Ванкувере (Британская Колумбия).

В 2008 году Erol Alkan выпустил их дебютный сингл «Veronica's Veil» на своем лейбле Phantasy Sounds.

См. также

Дискография
 Veronica's Veil (2008) - (Phantasy Sounds)
 Cannibal (2009) - (Big Love Records)
 A Coin for the Well (2010) - (Pharmacy Recordings)
 Womb of Dreams (2010) - (Last Gang Records)
 Awakenings (2012)

Примечания

Ссылки
 
 
 
 
 Официальная страница на Myspace
 Лейбл «Phantasy Sounds record»
 Твиттер «Fan Death»
 Fan Death на Discogs

Итало-диско
Группы с женским вокалом
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из США